Tenisový turnaj WTA AEGON International 2011 se konal ve dnech 11. až 18. června 2011 v anglickém Eastbourne venku na travnatých dvorcích jako součást kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 600 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 

  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Li Na (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (čtvrtfinále, skreč)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Petra Kvitová  (finále)
  Marion Bartoliová (vítězka)
  Samantha Stosurová  (semifinále)
  Andrea Petkovicová (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Elena Baltachová 
  Heather Watsonová 
  Serena Williamsová 

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Čeng Ťie
  Bojana Jovanovská
  Mirjana Lučićová
  Tamira Paszeková

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=170
| RD1-seed1=7
| RD1-team1= Samantha Stosurová
| RD1-score1-1= 3
| RD1-score1-2= 1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Marion Bartoliová
| RD1-score2-1= 6
| RD1-score2-2= 6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=5
| RD1-team3= Petra Kvitová
| RD1-score3-1= 7
| RD1-score3-2= 4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Daniela Hantuchová
| RD1-score4-1= 69
| RD1-score4-2= 2r
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Marion Bartoliová
| RD2-score1-1= 6
| RD2-score1-2= 4
| RD2-score1-3= 7
| RD2-seed2=5
| RD2-team2= Petra Kvitová
| RD2-score2-1= 1
| RD2-score2-2= 6
| RD2-score2-3= 5
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 

  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (vítězky)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (finále)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2011